APT peut faire référence à :

 Accord de partenariat transatlantique, un accord commercial en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis ;
 ASEAN Plus Three (en français, ASEAN plus trois), une rencontre internationale asiatique ;
 , en informatique, un gestionnaire de paquets sur certaines distributions GNU/Linux ;
 Almost Plain Text, ou Doxia, un format de balisage léger de documentation de type wiki notamment utilisé par le projet Apache Maven
 , un train pendulaire britannique des années 1970-80 ;
 , une menace informatique que peuvent faire peser des organisations tels que des États ;
 , un procédé de transfert par photographie des cellulos ;
 , la variante « multi bêta » du modèle d'évaluation des actifs financiers ;
 , un film fantastique sud-coréen de Byeong-ki Ahn sorti en 2006 ;
 , un système de transmission d'images analogiques par les satellites météorologiques ;
 APT, un album de la chanteuse Nicole ;
 APT, un fusil d'assaut soviétique conçu par I. K. Postnikov en 1985 ;
 AgroParisTech (autre nom de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement), une école d'ingénieurs française ;
 .

Apt peut faire référence à :
 Apt, une commune française dans le département de Vaucluse ;
 Apt, un cratère martien d'impact ainsi nommé, en référence à la commune française ;
 Apt, un outil de traitement des annotations du Java Development Kit.